32-я армия:
 32-я армия (СССР).
 32-я армия (Япония).